En arabe dialectal marocain, le mot « oulja » veut dire « marais ».
 Oulja est un quartier de Salé, au Maroc, où se trouve un complexe de potiers.